Julio Moreno Mogollón (* 12. Juni 1995) ist ein ecuadorianischer Automobilrennfahrer. Er startete 2016 in der Euroformula Open.

Karriere 
Moreno begann seine Motorsportkarriere im Kartsport, in dem er bis 2011 aktiv blieb. 2012 wechselte Moreno in den Formelsport und trat für JTR in der britischen Formel Ford an. Mit einem Sieg erreichte er den vierten Gesamtrang. 2013 blieb Moreno bei JTR und trat in der nordeuropäischen Formel Renault an. Er belegte den 25. Platz im Gesamtklassement. 2014 wechselte Moreno innerhalb der nordeuropäischen Formel Renault zu Manor MP Motorsport. Er schloss die Saison auf dem 22. Platz der Fahrerwertung ab. Darüber hinaus absolvierte er für den Rennstall vier Gaststarts im Formel Renault 2.0 Eurocup.

2015 trat Moreno für Threebond with T-Sport in der europäischen Formel-3-Meisterschaft an. Ein 15. Platz war sein bestes Ergebnis. 2016 wechselte Moreno zu Campos Racing in die Euroformula Open. Zwei siebte Plätze waren seine besten Resultate und er wurde 14. in der Fahrerwertung.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website von Julio Moreno
 Karrierestatistik von Julio Moreno (englisch)

Rennfahrer (Ecuador)
Ecuadorianer
Geboren 1995
Mann